Ардинго Медічі (; д/н — бл. 1343) — державний діяч та підприємець часів Флорентійської республіки.

Життєпис 
Походив з роду Медічі. Син Бонагіунти Медічі, представника молодшої лінії нащадків Гіамбуоно Медічі з Кафаджало. Предки Ардинго слідом за К'яріссімо Медічі перебралися до Флоренції, де також зайнялися лихварством та торгівлею. Значні статки сприяли кар'єрі Ардинго.

У 1291 році увійшов до пріорату республіки. У 1296 році обирається гонфалоньєром. У 1299 році сприяє обранню свого старшого брата Гуччі гонфалоньєром. Про подальшу долю Ардинго Медічі замало відомостей. Помер близько 1343 року.

Джерела 
  Mèdici, Ardingo de'